Искалиев () — казахская фамилия. Известные носители:

 Искалиев, Гали Нажмеденович (род. 1970) — казахский государственный деятель.
 Искалиев, Нажамеден Ихсанович (род. 1941) — советский государственный деятель, дипломат.
 Искалиев, Сундуткали (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.